Muray puede referirse: 

 a Moray (sitio arqueológico), llamado Muray en quichua.
 a Philippe Muray (1945 - 2006), novelista y ensayista francés.